Nichts Passiert é o terceiro álbum da banda de rock alemã Silbermond, lançado em 20 de março de 2009.

Faixas 
 "Alles Gute" - 3:53
 "Nichts Passiert" - 4:03
 "Ich Bereue Nichts" - 3:11
 "Irgendwas Bleibt" - 3:15
 "Tanz aus der Reihe" - 2:39
 "Krieger des Lichts" - 3:47
 "Nicht mein Problem" - 3:52
 "Keine Angst" - 4:44
 "Die Liebe lässt mich nicht" - 3:52
 "Nichts mehr" - 5:38
 "Nach Haus" - 3:26
 "Bist du dabei" - 3:50
 "Weg für immer" - 3:27
 "Sehn wir uns wieder" - 5:07

Álbuns de Silbermond
Álbuns de 2009